Бернабо:

 Бернабо Бреа, Луиджи (1910—1999) — итальянский археолог. 
 Бернабо Висконти (1323—1385) — представитель дома Висконти, правитель Милана с 1354 по 1385 годы.